

Батлервілл — селище, штат Огайо
 Батлервілл — переписна місцевість, штат Індіана